«Peace» () — 47-й сингл британской группы Depeche Mode и второй сингл из их двенадцатого альбома Sounds of the Universe. Релиз состоялся 15 июня 2009 года (в США сингл не издавался, вместо него был выпущен промосингл (то есть некоммерческий) «Perfect»). Видео снято в Румынии французской командой «Jonas & François» с участием румынской актрисы Марии Динулеску. Это также первое видео без участников группы (из-за болезни Дэйва), вместо которых вывешен промоплакат в конце клипа.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором